Фуэ́нте (, «фонтан, источник, родник») — составная часть испаноязычных топонимов, а также фамилия.

Топонимы 
 Валермосо-де-ла-Фуэнте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Вильянуэва-де-ла-Фуэнте — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Ла-Фуэнте-де-Сан-Эстебан — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Мурьель-де-ла-Фуэнте — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Паррас-де-ла-Фуэнте — город и административный центр муниципалитета Паррас в мексиканском штате Коауила. 
 Фресно-де-ла-Фуэнте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 
 Фуэнте-Вакерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Фуэнте-дель-Арко — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Фуэнте-де-Кантос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Фуэнте-де-Педро-Наарро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Фуэнте-де-Пьедра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Фуэнте-де-Санта-Крус — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Фуэнте-дель-Маэстре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Фуэнте-ла-Игера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. 
 Фуэнте-ла-Ланча — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Фуэнте-ла-Рейна — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Фуэнте-Обехуна — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Фуэнте-Ольмедо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Фуэнте-Пальмера — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Фуэнте-Тохар — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.
 
 Фуэнте-эль-Сас-де-Харама — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. 
 Фуэнте-эль-Саус — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Фуэнте-эль-Соль — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Фуэнте-эль-Фресно — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Фуэнте-Энкалада — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Фуэнте-Энкаррос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Харамильо-де-ла-Фуэнте — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии

В культуре 
 Фуэнте Магна — американский археологический артефакт в виде большого керамического сосуда.
 Фуэнте Овехуна, Овечий источник — пьеса Лопе де Вега, ставилась в русских театрах как с испанским, так и с переведённым названием. По пьесе создан балет Лауренсия.

Прочее 
 «Луис „Пирата“ Фуэнте» — стадион, находящийся в городе Веракрус (Мексика).

См. также